Leitz ist der Name folgender Unternehmen:
 Leitz (Optik), 1869 von Ernst Leitz in Wetzlar als Optisches Institut gegründete Firma, vor allem durch die Leica-Kamera bekannt
 Leitz (Büroartikel), 1871 von Louis Leitz in Feuerbach bei Stuttgart gegründete Firma für Büro-Organisationsmittel
 Leitz (Werkzeuge), 1876 in Oberkochen von Albert Leitz gegründete Hersteller von Werkzeugen, insbesondere für die Holzbearbeitung

Leitz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Leitz († 1951), Gründer des Unternehmens Gebr. Leitz Werkzeugfabrik in Oberkochen
 Christian Leitz (* 1960), deutscher Ägyptologe
 Cornelia Kühn-Leitz (1937–2016), deutsche Schauspielerin und Rezitatorin
 Elsie Kühn-Leitz (1903–1985), deutsche Juristin und Gründungspräsidentin der VDFG, Tochter von Ernst Leitz junior

 Günther Leitz (1914–1969), deutscher Industrieller
Heinrich Leitz (1886–1930), deutscher Bauingenieur
 Louis Leitz (1846–1918), württembergischer Mechaniker, Erfinder des Leitz-Ordners
 Theodard Leitz (1915–1999), deutscher Ordensgeistlicher, Bischof von Dourados in Brasilien